Les Diables est un film de Ken Russell, sorti en 1971.
 Les Diables est un film de Christophe Ruggia, sorti en 2002.

Voir aussi